Тимофей Смирнов:
 Смирнов, Тимофей Егорович (1896—1970) — председатель колхоза в Минской области, Герой Социалистического Труда.
 Смирнов, Тимофей Михайлович — деятель советских спецслужб, председатель Ярославской и Архангельской ГубЧК.